Bentsen ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Bentsen (* 1968), dänischer Tischtennisspieler
 Andreas Bentsen (1839–1914), dänischer Architekt    
 Bernt Bentsen (1860–1899), norwegischer Polarforscher    
 Halvor Andreas  Bentsen (1823–1891), norwegischer Jurist und Politiker (Venstre)    
 Helle Klint Bentsen (1887–1969), dänische Bildhauerin    
 Ivar Bentsen (1876–1943), dänischer Architekt    
 Joan Bentsen (* 1953), dänische Schauspielerin    
 Ken Bentsen (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Lars Bentsen (1838–1919), norwegischer Politiker (Venstre)    
 Lloyd Bentsen (1921–2006), US-amerikanischer Politiker
 William Bentsen (1930–2020), US-amerikanischer Segler

Siehe auch:
 Bentzen
 Benzen (Begriffsklärung)